Нишка операция може да се отнася за:

 Нишка операция, военна операция на българската армия срещу Сърбия през 1915 година по време на Първата световна война;
 Нишка операция, военна операция на сръбската армия срещу германски части през 1918 година по време на Първата световна война;
 Нишка операция, военна операция на българската армия срещу германски части през 1944 година по време на Втората световна война.

История на Ниш